Тупак може да се отнася за:
 Тупак Амару (1545 – 1572), инкски владетел
 Тупак Амару II (1738 – 1781), перуански бунтовник
 Тупак Инка Юпанки (?-1493), инкски владетел
 Тупак Уалпа (?-1533), инкски владетел
 Тупак Шакур (1971 – 1996), американски музикант